Ајрон Сити има више значења:
 Ајрон Сити (Џорџија)
 Ајрон Сити (Тенеси)